Луиджи Скарабелло (, 17 июня 1916, Альбьяно-ди-Магра, Италия — 2 июля 2007, Неттуно, Италия) — итальянский футболист и тренер, выступавший на позиции полузащитника. В качестве игрока прежде всего известен по выступлениям за клуб «Дженова 1893», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1933 году выступлениями за команду клуба «Специя», в которой провёл три сезона, приняв участие в 50 матчах чемпионата и забил 10 голов.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Дженова 1893», к составу которого присоединился в 1936 году. Сыграл за генуэзский клуб следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Дженовы», был основным игроком команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Таранто», к команде которого присоединился в послевоенный период и выступал на протяжении 1946—1947 годов.

Выступления за сборную 
В 1936 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 4 года, провёл в форме главной команды страны только 2 матча.

В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, и получил титул олимпийского чемпиона.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1949 году, возглавив тренерский штаб клуба «Специя». Работал с этой командой до 1950 года, а также в 1952 и 1957 годах.

Умер 2 июля 2007 года на 92-м году жизни в городе Неттуно.

Титулы и достижения 
 Олимпийский чемпион: 1936

Примечания

Ссылки 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола». 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
 Профиль игрока на сайте databaseOlympics.com 

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Таранто»
Тренеры ФК «Специя»